Le terme Palais des glaces peut désigner :
 le Palais des glaces, une attraction de fête foraine ;
 le Palais des glaces, un ancien pavillon d'exposition de Munich ; 
 le Palais des glaces, un théâtre de Paris ;
 le Palais des glaces de Gangneung, une salle de sport à Gangneung en Corée du Sud.

Voir aussi